Hans Smit (politicus)
Hans Smit (presentator)
Hans Smit (skateboarder)
Hans Smit (atleet)